Колцешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Логрешть.
 Колцешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Алуну.
 Колцешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ріметя.